Jinshui bezeichnet:

 Jinshui (金水区), Stadtbezirk in der Stadt Zhengzhou der chinesischen Provinz Henan
 Jinshui (Yang) (金水镇), Großgemeinde im Kreis Yang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jinshui (Jiangxia) (金水街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangxia von Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei
 Jinshui (Ulaga) (金水村), Dorf der Großgemeinde Ulaga in der chinesischen Provinz Heilongjiang